Andronicus est un nom propre qui peut désigner : 

Livius Andronicus, poète latin, le premier dont le nom nous soit connu
Andronicus Cyrrhestès, architecte grec du 
Andronicus de Rhodes, philosophe grec (mort v. 59 )
Marcus Pompilius Andronicus, grammairien romain de la première moitié du .
Titus Andronicus, la première tragédie de Shakespeare. 
Titus Andronicus (groupe), un groupe de rock.